Attentati di Londra del 7 luglio 2005
Attentato di Londra del 22 marzo 2017
Attentato di Londra del 3 giugno 2017